Владимир Михайлович Счастнов ( — ) — Герой Советского Союза, командир отделения 4-го гвардейского отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона (Первая гвардейская штурмовая инженерно-сапёрная бригада, Второй Белорусский фронт), гвардии сержант.

Биография 
Родился на станции Казалинск в семье рабочего. Русский.

Работал слесарем в паровозном депо станции Казалинск.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Отличился при освобождении Польши. Умер от полученных ранений 11 октября 1944 года.

Похоронен на южной окраине местечка Длугосёдло в Польше. Перезахоронен в братской могиле в Макув-Мазовецки.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии сержанту Счастнову Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
 Награждён орденами Ленина, орденом Славы 3-й степени, медалью.

Память 
 Именем Владимира Михайловича Счастнова были названы школа и улица в городе Казалинск. Весной 2010 года аким Казалинского района лишил школу имени героя.

Примечания

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше